Borbély József (1791–1871) evangélikus lelkész
 Borbély József (1951) történész, egyetemi adjunktus, újságíró, szerkesztő